Stortingsvalet i Norge 1977 hölls 12 september 1977. Valdeltagandet låg på 82,0%. Det var 155 mandat som skulle fördelas.

Valresultat

1977
1977 i Norge
Val 1977